Cloverland ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cloverland (Alabama), im Montgomery County
 Cloverland (Indiana), im Clay County
 Cloverland (Louisiana), im East Baton Rouge Parish
 Cloverland (Virginia), im Henrico County
 Cloverland (Washington), im Asotin County
 Cloverland (Wisconsin), im Douglas County
 Cloverland (Town, Douglas County), Town(ship) in Wisconsin
 Cloverland (Town, Vilas County), Town(ship) in Wisconsin
 Cloverland (Houston), Stadtteil von Houston, Texas
 Cloverland Acres, im Davidson County, Tennessee
 Cloverland Estates, im Salt Lake County, Utah
 Cloverland Park, im Tompkins County, New York

im NRHP gelistete Objekte:
 Cloverland Garage, in Cloverland, Washington, ID-Nr. 86000895
 Cloverland Hotel, in Iron River, Michigan, ID-Nr. 83003673

Siehe auch: